Łyszkowice ist ein Dorf und Sitz der gleichnamigen Gemeinde im Powiat Łowicki der Woiwodschaft Łódź, Polen.

Gemeinde 
Zur Landgemeinde Łyszkowice gehören 21 Ortsteile mit einem Schulzenamt:
 Bobiecko
 Bobrowa
 Czatolin
 Gzinka
 Kalenice
 Kuczków
 Łagów
 Łyszkowice
 Kolonia Łyszkowice I
 Kolonia Łyszkowice II
 Nowe Grudze
 Polesie
 Seligów
 Seroki
 Stachlew
 Stare Grudze
 Trzcianka
 Uchań Dolny
 Uchań Górny
 Wrzeczko
 Zakulin

Fußnoten 

Ort der Woiwodschaft Łódź
Powiat Łowicki